Liang Chen e Wang Yafan erano le detentrici del titolo, ma Liang non ha preso parte a questa edizione del torneo. Wang ha invece difeso il titolo in coppia con Duan Yingying, battendo in finale Dalila Jakupović e Irina Khromacheva con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  İpek Soylu (semifinale)
  Monique Adamczak /  Naomi Broady (semifinale)

 Dalila Jakupović /  Irina Khromacheva (finale) 
 Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hua Hin Open 2017